Unter dem Unternehmensnamen Modern Motors treten folgende Kraftfahrzeughersteller auf:

Modern Motors S.A.E., ein ägyptischer Automobilhersteller der Seoudi Group.